Александър Панов може да се отнася за:

 Александър Хаджипанов или Панов (1875 – 1900), деец на ВМОРО
 Александър Панов (? – 1922), деец на МФО
 Александър Панов (р. 1953), български литературовед
 Александър Панов (р. 1975), руски футболист
 Александър Панов, бизнесмен от Република Македония, президент на ФК Металург (Скопие)